Прапор Острогозького району — офіційний символ Острогозького району Воронезької області Російської Федерації. Прапор затверджений 27 серпня 2008 року та внесений до Державного геральдичного реєстру РФ.

Прапор Острогозького муніципального району розроблений на основі герба і відображає історичні, природні та економічні особливості району.

Опис 
«Прямокутне полотнище блакитного кольору з відношенням ширини до довжини 2:3, що відтворює фігури герба Острогозького муніципального району: посередині у горішній половині полотнища жовтого летючого орла з піднятими крилами; біля держака на білій горі золоту рублену фортецю з трьома гострими вежами; з яких середня найвища, а ліва найнижча».

Символіка 
Початком утворення Острогозького району стало спорудження фортеці в 1652 році, як одну з військових фортець Бєлгородської української межі для охорони південних кордонів держави від набігів кримських татар.

Козаки спільними зусиллями зводили «нове черкаське містечко», яке називали тоді Острогозьк. До кінця XVIII століття Острогозьк зберігав зовнішній вигляд військової фортеці. Історичне значення району, як захисного кордону тодішньої московської (російської) держави, сам факт народження найбільших населених пунктів району із прикордонних фортець Бєлгородської оборонної межі (Вільшани, Острогозьк, Коротояк, Урив) символізує, зображення жовтої дерев'яної фортеці на пагорбі.

Білий пагорб у поєднанні з блакитним кольором полотнища відображає гармонійність і красу навколишнього ландшафту — Донського Білогір'я.

Орел, що злітає догори алегорично символізує уродженців району, які прославили свою малу батьківщину, яка дала початок їхньому високому життєвому польоту. Цим символом підкреслюється благородство і велич жителів району, їхня сила й безстрашність, прагнення до досягнення висот у своїй життєдіяльності та їх підкорення.

Не випадково епітетом «орел» здавна називали яскравих, самобутніх, талановитих, відважних людей. Підняті крила алегорично означають спрямованість у майбутнє. Орел символізує владу, силу, безстрашність, а також оновлення і піклування про зростальне покоління.

Жовтий колір (золото) — символ багатства, врожаю, поваги, інтелекту та стабільності.

Білий колір (срібло) — символ миру, взаєморозуміння, чистоти.

Блакитний колір — символ піднесених прагнень, мислення, щирості і чесноти. Символізує також річку Дон.

Примітки 

Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Сторінки з неперевіреними перекладами
Герби районів Росії